Великоархангельское — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр Великоархангельского сельского поселения.

География 
Село Великоархангельское расположено в 16 километрах к востоку от районного центра.

Население

История 
Первоначально это был хутор Великий, возникший примерно в середине XVIII века. Здесь насчитывалось 120 дворов и 600 жителей.

После строительства здесь в 1872 году церкви Михаила Архангела поселение стало называться селом Великоархангельским.

Инфраструктура 
Сейчас в селе расположено два общества с ограниченной ответственностью (бывшие колхозы) «Победа» и «Первое мая».

Имеются средняя школа, дом культуры, участковая больница, магазины, библиотека.

Примечания

Ссылки 
 Великоархангельское

Населённые пункты Бутурлиновского района